Dan Voiculescu – politico e imprenditore rumeno
 Gelu Voican Voiculescu – politico e geologo rumeno
 Vasile Voiculescu – poeta, scrittore, drammaturgo e medico rumeno